Gebroken Cirkel (Yde), een land art-project ten zuiden van Yde, een dorp in de Nederlandse gemeente Tynaarlo
 Gebroken Cirkel (Amsterdam), een kunstwerk in de Nederlandse stad Amsterdam gemaakt door Ad Dekkers en een kleinere uitvoering in Wijlre
 Gebroken Cirkel (boek), een boek geschreven door Hameeda Lakho en Magda van der Rijst